Simex bezeichnet:

 Die Firma Simex (Unternehmen), Getränkeimporteur
 Von 1974 bis 1989 den Tischtennisverein TTC Simex Jülich

SIMEX bezeichnet:

 Singapore International Monetary Exchange, die ehemalige Metallbörse in Singapur, die in der Singapore Exchange aufgegangen ist